

Patronymie 
 Ben Corbett (1892-1961), acteur américain ;
 Glenn Corbett (1930-1993), acteur américain ;
 Glen Corbett (1922-1997), de son vrai nom, Lawrence Holden, acteur américain, père de l'actrice Laurie Holden ;
 Henry W. Corbett (1827-1903), homme politique américain ;
 Hunter Corbett (1835-1920), missionnaire protestant en Chine ;
 Irvine Finlay Corbett (1915-1986), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
  ;
 James J. Corbett (1866-1933), boxeur américain ;
 Jean et Joan Corbett, deux actrices américaines jumelles ;
  ;
 , animateur de télévision britannique ;
 Julian Corbett (1854-1922), historien et stratège naval britannique ;
 Lydia Corbett (1934-), artiste française et ancien modèle d'artiste ;
 Kaylene Corbett (1999-), nageuse sud-africaine ;
 Robert Corbet ou Corbett, capitaine de vaisseau britannique ;
 Robert Corbett (1938 - ), homme politique canadien ;
 Young Corbett III (1905-1993), boxeur italo-américain.

Toponyme 
 Parc national Jim Corbett, plus ancien parc national indien.

Homonymie de patronyme